Yue (), también conocido como , es un personaje ficticio del manga y anime Cardcaptor Sakura, creado por CLAMP. La apariencia de Yukito también aparece en Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE, otra obra de CLAMP. Pareja de Touya Kinomoto, hermano mayor de Sakura.

Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE 
Es el Sacerdote del País de Clow, además de ser la pareja sentimental de Toya. No solo aparece en el país de Clow, si no en muchos más (por ejemplo: Es el que sirve el cerdo en un restaurante en la república de Hanshin). Siempre está junto a Toya. Seiyuu: Kōki Miyata.

Personajes de Cardcaptor Sakura
Personajes de Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE